Guesnier est un patronyme porté notamment par :

 Alain Guesnier (1952-2018), réalisateur et producteur français ;
 Maurice Guesnier (1856-1927), homme  politique français.